Namsos (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Namsos (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente